Malenconia, trastorn humorístic
 Melancolia (pel·lícula de 2011), pel·lícula de Lars von Trier
 Melancolia (Edvard Munch), pintura d'Edvard Munch